Linceo es el nombre de varios personajes de la mitología griega.

 Linceo, hijo de Egipto.
 Linceo, uno de los argonautas, hijo de Afareo.